Schmidkunz ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schmidkunz (* 1963), deutscher Fußballprofi
 Eliza A. Schmidkunz, US-amerikanische Redakteurin bei InsideGNSS
 Hans Schmidkunz (1863–1934), deutscher Philosoph, Psychologe und Hochschulpädagoge
 Heinz Schmidkunz (1929–2012), deutscher Chemie-Didaktiker
 Janek Schmidkunz (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Walter Schmidkunz (1887–1961), deutscher Verleger und Autor von Alpinliteratur

Siehe auch:
 Schmidtkunz